Las siglas FCF pueden hacer referencia a:

 La Federación Colombiana de Fútbol.
 La Federação Catarinense de Futebol. 
 La Federação Cearense de Futebol. 
 La Frecuencia cardíaca fetal.
 La Federación Catalana de Fútbol.

Siglas